A Sociedade Astronômica Riograndense, hoje Associação Astronômica Riograndense (SARG), é uma entidade que reúne astrônomos amadores, profissionais e aficcionados da astronomia e das ciências em geral. Foi fundada em 16 de setembro de 1979, em Porto Alegre, RS, Brasil, por iniciativa de um grupo de estudantes brasileiros e portugueses (ver primeira foto abaixo, de 1981). Reuniam-se semanalmente no subsolo do Planetário Professor José Baptista Pereira, hoje Planetário da UFRGS; atualmente os encontros físicos são menos frequentes, mas, graças à internet, os associados mantém contacto ininterrupto.

As duas atividades principais da SARG sempre foram (a) a observação de eventos astronômicos de interesse (como cometas, eclipses, chuvas de meteoros, etc) e (b) os Cursos de formação e atualização, tanto teóricos quanto práticos (utilizando telescópios próprios e equipamentos dos associados). Sempre com base em atualizada bibliografia científica e literatura de divulgação de qualidade, todos os cursos, palestras e eventos organizados pela SARG buscavam conciliar o maravilhamento diante do conhecimento acumulado, o fascínio das grandes questões científicas em aberto e o ceticismo crítico necessário a uma visão naturalista do mundo real. Consistente com tais princípios, a SARG foi pioneira na região, atuando na linha de frente da crítica às pseudociências, defendendo o racionalismo, o espírito crítico e o ceticismo, e divulgando os fundamentos da metodologia científica. Neste aspecto, o grupo foi fortemente influenciado pelo astrônomo e divulgador norteamericano Carl Sagan, falecido em 1996, que dizia que "A ciência não é apenas um corpo de conhecimentos, mas uma maneira de ver o mundo, um questionamento criativo, a investigação da realidade, a experimentação de todas as coisas".
 

Em seus 30 anos de existência promoveu diversos cursos de introdução à astronomia e temas afins (incluindo exobiologia, astronáutica, cosmologia, pseudociência), além de outros eventos. Publicou o boletim Ad Astra entre 1979 e 1983, distribuído em todo o Brasil, cujo nome refletia o moto da entidade: ad astra per aspera. 

Em agosto de 2003 a entidade foi refundada como ONG de divulgação científica, tendo, em sua diretoria, o historiador e divulgador Eduardo Dorneles Barcelos, autor de dois livros sobre a exobiologia, "Telegramas para Marte" (Jorge Zahar Editor, 2001) e "Vida Extraterrestre" (Ed.Três, 2003), que, porém, veio a falecer tragicamente alguns dias mais tarde. Em sua homenagem, a SARG, em colaboração com o Planetário da UFRGS, criou em 2004 o programa "Ciência no Planetário - Colóquios Eduardo Dorneles Barcelos", que apresenta, regularmente, palestras de divulgação científica sobre astronomia e ciência em geral. Embora a SARG como entidade já não realize mais atividades, os colóquios seguem sendo organizados por alguns de seus antigos membros. Em 16 de setembro de 2009, foi lançado o blogue da SARG visando reunir as memórias coletivas de todos os seus participantes.

Ligações externas 
Atividades da SARG:
 Projeto Ciência no Planetário - Colóquios Eduardo Dorneles Barcelos
 Blogue coletivo da SARG

Vínculos de Astronomia:
 Introdução à Astronomia
 Sociedades similares
 Sociedade Planetária

Vínculos de Pensamento Crítico:
 Coletivo Ácido Cético
 Programa Fronteiras da Ciência na Rádio da Universidade (UFRGS)
 Ceticismo Aberto
 Dicionário do Cético
 Projeto Ockam
 Dragão na Garagem
 Revista Pensar

Eduardo Dorneles Barcelos:
 artigo na Scientific American Brasil (2003)
 Telegramas para Marte (2001)
 Vida Extraterreste (2003)

Organizações de astronomia
Cultura de Porto Alegre
Academias e sociedades científicas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)